Xiaotong peut faire référence à : 
 Liu Xiaotong, une joueuse chinoise de volley-ball
 Fei Xiaotong (1910-2005), sociologue chinois.
 Wang Xiaotong (王孝通) (580 AD-640), mathématicien chinois.